Аниськовщина — деревня в составе Вишовского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Народное название - Пиздроновка.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Вишов, Большой Нежков, Туалин, Гнездин.

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района